Вилья-де-Вес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла.  Население — 63 человека (на 2008 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Альбасете